Helarchaeota — тип архей з надтипу Asgardarchaeota. Таксон навано на честь Гель — скандинавської богині підземного світу, доньки Локі.

Філогенія

Примітки 

Асгардархеоти
Типи архей